De Portugese voetbalclub FC Porto speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Porto

*2020/21: Vanwege de Corona-Pandemie gold in diverse Europese landen een inreisverbod. Beide wedstrijden tegen Chelsea FC werden daarom in Sevilla gespeeld.

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Porto
FC Porto